Андриё () — французская фамилия. Известные носители:

 Андриё, Кати (род. 1970) — французская модель и актриса.
 Андриё, Клеман-Огюст (1829—1880) — французский художник.
 Андриё, Луи-Мари (более известен под псевдонимом Луи Арагон; 1897—1982) — французский поэт и прозаик, член Гонкуровской академии.
 Андриё, Полен-Пьер (1849—1935) — французский кардинал, архиепископ Бордо, кардинал-священник.
 Андриё, Франсуа Гийом Жан Станислав (1759—1833) — французский поэт, драматический писатель, член Французской академии.